Гана Мандлікова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Штеффі Граф. Перша сіяна Граф здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт з рахунком 6–1, 7–6(7–3).

Завершилась серія Мартіни Навратілової з одинадцяти підряд потраплянь у фінали турнірів Великого шолома, яка розпочалась на Відкритому чемпіонаті Франції 1985. У півфіналі вона поступилась Еверт.

Це була 34-та і остання поява Еверт у фіналах турнірів Великого шолома, рекордна кількість в історії, як серед жінок, так і серед чоловіків, а також шостий фінал із шести Відкритих чемпіонатів Австралії, в яких вона взяла участь. Це був перший фінал турнірів Великого шолома, який грали під дахом. У першому сеті за рахунку 1-1 знадобилося 1 година 23 хвилини, щоб закрити дах. Це був перший крок Граф до виконання першого і дотепер єдиного календарного золотого шолома.

Сіяні гравчині 

Місце Бюнге в сітці зайняла щасливий лузер, Кейті Рікетт; Тернбулл замінила щасливий лузер Джилл Смоллер

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт і Навратілової

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
1988 в австралійському спорті